Даненов — фамилия. Известные носители:

 Даненов, Нурлан Жумагалиевич (род. 1951) — казахстанский государственный деятель, дипломат.
 Даненова, Фатима Кусаиновна (1911—?) — советский государственный и партийный работник, Почётный гражданин города Караганда.